Molekulska formula -{C18H17ClN2O2}- se može odnositi na:

 Girizopam
 Oksazolam